De Premier League 1914/15 was het vijfde seizoen van het Maltese nationale voetbalkampioenschap.

Eindklassement 

1Cottonera FC degradeerde om administratieve redenen. Dit leidde ertoe dat Vittoriosa Stars FC ook het volgende jaar in de Premier League zal spelen.

Externe link 
Malta - List of Final Tables

Malta